Территория Венгрии делится на 7 регионов (), которые подразделяются на медье (области). До 1 января 2013 года медье делились на районы или киштершеги (kistérség). В настоящее время Венгрия разделена на 7 регионов, которые разделены на 19 медье, а медье — в общей сложности на 175 ярашей (районов) (járás), яраши на общины (község — «кёзшег»). Кроме того, крупные города Венгрии (Будапешт, Дебрецен, Мишкольц, Сегед, Печ и Дьёр) находятся в республиканском подчинении. Местные органы самоуправления представляют мэры (polgármester) и общинные собрания (közgyűlés), которые формируются путём выборов. Срок полномочий — 4 года.

Вармедье
В 2023 году термин медье заменён на вармедье ().

Регионы

Медье 
Венгрия разделена на 19 медье (областей) и город, приравненный к медье — Будапешт. Современное административное деление было введено в 1950 году.

См. также 
 Регионы Венгрии
 Комитат (административная единица)

Примечания

Ссылки 
 Административное деление Венгрии